Miejscowości w USA:
 Indian Point – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
Gminy w USA:
 Indian Point (ang. Indian Point Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox